Бернетт, інколи Барнетт () — прізвище шотландського походження або топонім.

Персоналії 
 Бернетт (прізвище)

Топоніми 

 Бернетт ) — округ (графство) у штаті Вісконсин.
 Бернетт () — місто в окрузі Додж у штаті Вісконсин.
 Бернетт — переписна місцевість, штат Вісконсин

Інше 
 Клан Барнетт () — один із рівнинних кланів Шотландії.
 5798 Барнетт (5798 Burnett) — астероїд головного поясу, відкритий 13 вересня 1980 року.

Див. також 
 Барнетт
 Бернет